Niemcy:
 Altenglan – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Altenglan – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Zobacz też:
 Kusel-Altenglan